Saint-Seurin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Seurin-de-Bourg, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Seurin-de-Cadourne, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Seurin-de-Cursac, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Seurin-de-Palenne, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Seurin-de-Prats, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Seurin-sur-l'Isle, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,